В англоязычных странах насчитывается 2 округа с названием Бернетт ():
 округ '''Бернетт''' — штат Висконсин, США
 округ '''Бернетт''' — штат Новый Южный Уэльс, Австралия